TMB steht für:

 Technisches Museum in Brünn
 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin, eine chemische Substanz
 Thailändische Militärbank, siehe TMB Bank
 Thermo-mechanische Behandlung von Metallen, siehe Thermomechanisches Verfahren
 Tiroler MuseumsBahnen
 Tour du Mont-Blanc, Fernwanderweg in den Alpen
 Tramway du Mont Blanc
 Transports Metropolitans de Barcelona, die öffentlichen Verkehrsbetriebe von Barcelona
 Trust Merchant Bank, eine Bankgesellschaft in der Demokratischen Republik Kongo
 Bahnhof Marbach (Neckar) nach DS 100

TM-B steht für:
 , ISO-3166-2-Code der turkmenischen Provinz

Abkürzung